Mark Schultz può riferirsi a:
Mark Schultz – lottatore statunitense
Mark Schultz – fumettista statunitense
Mark Schultz – cantante statunitense